Bambi poate desemna:
 Bambi: Povestea pădurii, carte scrisă de Felix Salten
 Bambi, căprioară fictivă
 Bambi, film animat din 1943
 Bambi II, film animat din 2006
 Bambi, formație
 Premiul Bambi, un premiu acordat anual de mass-media în Germania